Peck kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
 Peck (Idaho)
 Peck (Michigan)
 Fort Peck